Le château de la Barde est le nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de la Barde au Bugue en Dordogne  ;
 le château de la Barde à Creyssac en Dordogne  ;
 le château de la Barde à Saint-Cernin-de-Labarde en Dordogne  ;
 le château de la Barde à Saint-Crépin-de-Richemont en Dordogne  ;
 le château de la Barde à Saint-Laurent-des-Combes en Gironde  ;
 le château de la Barde à Saint-Sulpice-le-Dunois dans la Creuse  ;
 le château de la Barde à Sainte-Foy-de-Belvès en Dordogne.

Barde